

Patronyme

 Dylan Chambost (1997-), footballeur français ;
 Édouard Chambost (1942-2009), un conseiller fiscal et avocat français ;
 Hippolyte de Chambost (1801-1873), homme politique savoyard.

Toponyme
 Chambost-Allières, commune française du département du Rhône ;
 Chambost-Longessaigne, commune française du département du Rhône.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme